Josipovac je lahko:
 Josipovac Punitovački (Hrvaška)
 Josipovac (Hrvaška)